Uefa Women's Champions League 2013/2014 var den 13:e säsongen av de europeiska klubbmästerskapen i fotboll för damer, som varje år sedan 2001 arrangeras av Uefa. Finalen spelades på Estádio do Restelo den 22 maj 2014 i Lissabon, Portugal. Wolfsburg finalen vann mot Tyresö FF med 4–3, detta var även första finalen sedan Uefa Women's Cup 2007/2008 ett svenskt lag medverkade.

Kvalspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Bästa grupptvåor
De två bästa tvåorna kvalificerar sig också för sextondelsfinalen. Matchen mot fjärdeplacerade laget i respektive grupp räknas inte när det gäller tabelltvåorna. TIE-brytare i denna ranking är:
1. Högre antal poäng som erhållits
2. Överlägsen målskillnad
3. Högre antal gjorda mål
4. Högre antal klubbkoefficient poäng
5. Fair play beteende i alla gruppmatcher

Slutspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Källor